Фуминь () — топоним:
 Фуминь () — уезд городского округа Куньмин провинции Юньнань (КНР). 
 Фуминь () — община в уезде Шокшон города Ханой, Вьетнам.